The Walking Dead (franchise), een overkoepelende mediafranchise gecreëerd door Robert Kirkman
 The Walking Dead (strip), een stripreeks bedacht door Robert Kirkman
 The Walking Dead (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de strip
 The Walking Dead (computerspel), een computerspel van Telltale Games gebaseerd op de gelijknamige strips en televisieserie.
 The Walking Dead: Season Two, een computerspel; het vervolg op bovengenoemde spel
 The Walking Dead: Survival Instinct, een computerspel gebaseerd op de gelijknamige strips en televisieserie.
 The Walking Dead: Rise of the Governor, een boek gebaseerd op bovengenoemde strips en televisieserie
 The Walking Dead: The Road to Woodbury, een boek gebaseerd op bovengenoemde strips en televisieserie

 The Walking Dead (1936), een film van Michael Curtiz
 The Walking Dead (1995), een film van Preston A. Whitmore